Battery steht für:

 Battery (Romanreihe), japanische Romanreihe von Atsuko Asano

Musik:
 Battery (dänische Band), eine dänische Thrash-Metal-Band
 Battery (US-amerikanische Band), eine ehemalige US-amerikanische Hardcore-Punk-Band
 Battery, Lied von Metallica, das auf dem Album Master of Puppets enthalten ist

Strafrecht:
 Battery (Strafrecht von England und Wales), eine Straftat im Strafrecht von England und Wales
 Battery (Strafrecht der Vereinigten Staaten), eine Straftat im Strafrecht der Vereinigten Staaten

 Battery (tort law von England und Wales), eine unerlaubte Handlung im tort law von England und Wales
 Battery (tort law der Vereinigten Staaten), eine unerlaubte Handlung im tort law der Vereinigten Staaten

Im NRHP gelistete Objekte:
 Battery 223, in Lower Township, New Jersey, ID-Nr. 08000555
 Battery A Site, Battle of Helena, in Helena, Arkansas, ID-Nr. 92001012
 Battery B Site, Battle of Helena, in Helena, Arkansas, ID-Nr. 92001011
 Battery C Site, in Helena, Arkansas, ID-Nr. 78000615
 Battery Cheves, in Fort Johnson Estates, South Carolina, ID-Nr. 82003841
 Battery Court Historic District, in Richmond, Virginia, ID-Nr. 02000594
 Battery D, in Helena, Arkansas, ID-Nr. 74000489
 Battery Gadsden, in Sullivan's Island, South Carolina, ID-Nr. 74001842
 Battery Hasebrouck, in Honolulu, Hawaii, ID-Nr. 84000925
 Battery Hawkins, in Honolulu, Hawaii, ID-Nr. 84000928
 Battery Hawkins Annex, in Honolulu, Hawaii, ID-Nr. 84000948
 Battery Jackson, in Honolulu, Hawaii, ID-Nr. 84000954
 Battery John Barlow and Saxton, in San Pedro, Kalifornien, ID-Nr. 82002200
 Battery Knob Earthworks, in Carthage, Tennessee, ID-Nr. 03001158
 Battery LeRoy, in James Island, South Carolina, ID-Nr. 82004786
 Battery No. 1, in James Island, South Carolina, ID-Nr. 82004787
 Battery No. 5, in James Island, South Carolina, ID-Nr. 82004788
 Battery Osgood-Farley, in San Pedro, Kalifornien, ID-Nr. 74000526
 Battery Park Control House, in New York, New York, ID-Nr. 80002669
 Battery Park Hotel, in Asheville, North Carolina, ID-Nr. 77000990
 Battery Randolph, in Honolulu, Hawaii, ID-Nr. 84000971
 Battery Rock, in Cave-in-Rock, Illinois, ID-Nr. 98001257
 Battery Selfridge, in Honolulu, Hawaii, ID-Nr. 84000975
 Battery Steele, in Portland, Maine, ID-Nr. 05001176
 Battery Street Historic District, in Burlington, Vermont, ID-Nr. 77000098
 Battery Thomson, in Sullivan's Island, South Carolina, ID-Nr. 74001843
 Battery Tynes, in James Island, South Carolina, ID-Nr. 82004789
 Battery Weed, in New York, New York, ID-Nr. 72000908
 Battery White, in Georgetown, South Carolina, ID-Nr. 77001222
 Battery Wilkes, in Longbranch Estates, South Carolina, ID-Nr. 82001516
 Battery Williams, in Corinth, Mississippi, ID-Nr. 77000783